Eirik Brandsdal (ur. 11 listopada 1986 w Oslo) – norweski biegacz narciarski, zawodnik klubu Kjelsås IL.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Eirik Brandsdal pojawił się 11 grudnia 2004 roku podczas zawodów Pucharu Skandynawskiego w Veldre, gdzie zajął 129. miejsce w biegu na 15 km techniką klasyczną. Nigdy nie brał udziału w mistrzostwach świata juniorów, jednak w 2006 roku wystąpił na mistrzostwach świata młodzieżowców w Kranju. Jego najlepszym wynikiem na tej imprezie było jedenaste miejsce w sprincie stylem dowolnym. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata młodzieżowców w Malles Venosta w tej samej konkurencji był czternasty.

W Pucharze Świata zadebiutował 14 marca 2007 roku w Drammen, zajmując 29. miejsce w sprincie klasykiem. Tym samym już w swoim debiucie zdobył pierwsze pucharowe punkty. Pierwszy raz na podium zawodów PŚ stanął 5 grudnia 2009 roku w Düsseldorfie, gdzie był trzeci w sprincie stylem dowolnym, przegrywając tylko z Rosjaninem Aleksiejem Pietuchowem i swym rodakiem Andersem Gløersenem. Nieco ponad rok później Brandsdal odniósł swoje pierwsze pucharowe zwycięstwo - 23 stycznia 2011 roku w Otepää był najlepszy w sprincie klasykiem. Najlepsze wyniki osiągał w sezonie 2011/2012, kiedy to zajął 17. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji sprintu był trzeci. Trzykrotnie stawał wtedy na podium, odnosząc dwa zwycięstwa: 14 stycznia w Mediolanie i 7 marca 2012 roku w Drammen wygrywał sprinty, odpowiednio stylem dowolnym i klasycznym.

W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie był siedemnasty w sprincie stylem dowolnym, a bieg łączony na 30 km ukończył na 65. pozycji. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Val di Fiemme był szósty w sprincie techniką klasyczną. Startował również na igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie zajął dziewiątą pozycję w sprincie stylem dowolnym.

Po sezonie 2019/2020 zakończył karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy olimpijczycy (Soczi 2014)
Urodzeni w 1986
Ludzie urodzeni w Oslo